Ти́на Хо́бли (; 20 мая 1972, , Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Тина Хобли родилась 20 мая 1972 года в  (Лондон, Англия, Великобритания). Тина окончила «Webber Douglas Academy of Dramatic Art».

Тина дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль агента по недвижимости во втором эпизоде телесериала «». Всего Хобли сыграла в 11-ти фильмах и телесериалах.

В 1998—2001 года Тина была замужем за графическим дизайнером Стивом Уоллингтоном. В этом браке Хобли родила своего первенца — дочь Изабеллу Уоллингтон (род. апреле 1999).

С 16 декабря 2006 года Тина замужем во второй раз за музыкантом Оливером Уилером. В этом браке Хобли родила своих второго и третьего детей — дочь Оливию Китти Элис Уилер (род.19.04.2008) и сына Орсона Генри Эттвуда Уилера (род.01.03.2010).

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании